«Хорезм» () — советский и узбекистанский футбольный клуб из города Ургенч, Хорезмская область. Создан в 1989 году.

Названия 
 1989—1990 — «Джейхун».
 1991—1992 — «Курувчи».
 1993—1996 — «Динамо».
 1997—2001 — «Хорезм».
 2002 — «Джайхун».
 2003—2005 — «Хорезм»-2003.
 с 2006 — «Хорезм».

История

Чемпионаты СССР 
В 1989 году в Ургенче был создан футбольный клуб «Джейхун», который заменил во Второй лиге чемпионата СССР другую команду Хорезмской области — «Ханки» (Ханка).

Команда под руководством Олега Бугаева неудачно провела 1-й круг. Только приход опытного специалиста Валерия Василенко изменил ситуацию и спас «Джейхун» от вылета (клуб завершил сезон на 16-м месте).

В 1990 году «Джейхун» возглавил новый тренер Захидулла Санатулов. Но клуб продолжал играть неудачно, и Санатулова в сентябре заменил Юрий Гордеев. В последних турах ему удалось выправить положение, заняв 17-е место.

В 1991 году клуб сменил название на «Курувчи». Команду возглавил местный специалист Аллаберген Матниязов, но в итоге сезон оказался провален — клуб стал последним в лиге.

Чемпионаты Узбекистана

1993—1996 годы 
В 1993 году клуб был переименован в «Динамо» и перешёл под юрисдикцию ОВД Хорезма. В том же сезоне он стал чемпионом Хорезмской области и добился права участвовать в переходном турнире среди победителей региональных лиг.

По итогам переходного турнира ургенчский клуб не смог пробиться в Первую лигу. Но руководство Футбольной федерации Узбекистана пошло навстречу хорезмской команде и зачислило её в подэлитный дивизион.

Таким образом, «Динамо» стало 1-м клубом в истории Хорезма, выступившим в Первой лиге Узбекистана. В 1994 году командой руководил известный в прошлом тренер Валерий Василенко.

В первом же матче, который состоялся 9 апреля 1994 года, динамовцы в гостях сумели обыграть чирчикский «Кимёгар» со счётом 2:1.

Первая домашняя игра «Динамо» прошла 23 апреля на стадионе «Олимпия» против «Мебелчи» из Янгиюля. Этот матч сложился для хозяев не слишком удачно. Проигрывая по ходу встречи, ургенчцы лишь на последних секундах забили мяч и сумели спасти очко — 1:1.

Первая домашняя победа была добыта в следующем туре (26 апреля). В матче против джизакской «Йигирувчи» единственный гол Виктора Лукьянова принёс хозяевам выигрыш с минимальным счётом — 1:0. Этот результат позволил «Динамо» после 4-х туров выйти на 5-е место в турнирной таблице.

В дальнейшем судьба дебютанта сложилась не столь удачно. Динамовцы крайне невыразительно провели остальные матчи, и команда с 9-ю очками завершила 1-й круг на предпоследнем месте.

Удручающие результаты заставили руководство клуба усилить состав, пригласив несколько опытных игроков. В их числе были Вали Султанов, Павел Кайгородов, Арсен Григорян, Владимир Мережко и другие.

Но время было упущено, команда не смогла найти свою игру, так и закончив чемпионат-1994 на предпоследнем, 17-м месте. Лучшим бомбардиром клуба в этом сезоне стал Вали Султанов, забивший 7 мячей.

Несмотря на этот результат, «Динамо» не покинуло Первую лигу. В связи с расширением состава участников, ФФУ оставила команду во втором по значимости клубном турнире страны.

В 1995 году главным тренером команды был назначен Баходыр Мирзаев. При его содействии клуб усилился несколькими опытными игроками (вратарь Александр Семёнов, защитники Евгений Лушников и Ильдус Шарипов, полузащитник Эдик Саттаров).

Также были приглашены несколько перспективных, молодых игроков — Ботир Мирзаев, Данияр Мусаев, Дмитрий Малин, Владимир Баранов и Андрей Чединовских. В костяк команды входили и местные игроки — Вали Султанов, Азимбай Нурметов и Джахангир Султанов.

В связи с увеличением количества участников, формат Первой лиги был изменён. 26 команд были разделены на 2 зоны по территориальному принципу.

8 лучших команд из каждой зоны выходили в следующий круг и разыгрывали 2 путёвки в Высшую лигу. Динамовцам предстояло выступить в Западной зоне.

Сезон начался для «Динамо» неудачно. В 1-м туре команда в гостях проиграла принципиальному сопернику из соседней Республики Каракалпакстан — нукусскому «Аралу» (0:1).

А в следующем туре она с большим трудом дома одолела «Тегирмончи», забив решающий мяч лишь за 2 минуты до конца встречи — 2:1.

После этого ургенчцы набрали хорошую форму и выдали серию из 8 беспроигрышных игр, в ходе которой одержали 6 побед. В том числе над основными конкурентами за выход в следующий раунд — «Зарафшаном» (2:1) и «Прогрессом» (4:2).

Эти результаты позволили клубу единолично возглавить турнирную таблицу Западной зоны. Стало ясно, что команде по силам побороться не только за самые высокие места в турнире, но и за выход в Высшую лигу Узбекистана.

Динамовцы не стали сбавлять обороты и, уверенно проведя остальную часть предварительного раунда, с 1-го места вышли в финальную стадию первенства-1995.

5 октября стартовал решающий раунд игр среди команд Первой лиги. Клубам предстояло бороться за 2 путёвки в Высшую лигу. Основными претендентами на них были «Динамо» (Ургенч), «Кушон» (Касансай), «Чиланзар» (Ташкент) и «Зарафшан» (Навои).

Ургенчцы вновь не очень уверенно стартовали в турнире, в первых двух гостевых играх добыв лишь 2 очка, сыграв вничью с «Маданиятом» (1:1) и «Газалкентом» (0:0).

Эти результаты моментально отразились на турнирном положении команды, и динамовцы скатились на 3-е место. Но игры следующих туров поставили всё на свои места.

Клуб предельно собранно провёл матчи и, победив в нескольких играх кряду, вернул себе лидерство. Решающими стали победы над главными конкурентами — касансайским «Кушоном» (2:0) и ташкентским «Чиланзаром» (1:0).

А 9 ноября, одолев на своём поле «Газалкент» со счётом 3:1, ургенчцы досрочно (за тур до окончания сезона) обеспечили себе путёвку в Высшую лигу Узбекистана.

Лучшими бомбардирами клуба стали нападающие Вали Султанов (18 голов) и Ботир Мирзаев (17), а также защитник Павел Кайгородов (11).

В 1996 году «Динамо» (Ургенч) впервые стартовало в Высшей лиге. Перед началом сезона команду покинули ведущие игроки и сменился главный тренер — им стал Рахим Муминов.

Несмотря на стабильное финансирование, клуб не был доукомплектован, а предсезонный сбор был проведён вяло. Неудачные результаты не заставили себя долго ждать.

1-й круг чемпионата был полностью провален. В активе динамовцев была всего 1 победа и заслуженное последнее место в турнирной таблице. В итоге главный тренер был уволен, а на этот пост пригласили Владимира Десятчикова.

Перед началом 2-го круга ургенчцы усилились несколькими опытными игроками — Бургандином Чобановым, Эдуардом Кудряшовым, Сергеем Ковшовым, Евгением Матвеевым и Алексеем Корниченко).

Также вернулся в клуб лучший бомбардир прошлого сезона Вали Султанов, который стал играть в паре с молодым Дмитрием Малиным. Команда преобразилась и заиграла по новому.

Ургенчцы одержали во 2-м круге 7 побед. Но в конце сезона-1996 всего 1 очко отделило динамовцев от спасительного 15-го места. Лучшим бомбардиром клуба стал Дмитрий Малин — 8 мячей.

Однако в связи с увеличением количества участников чемпионата, по решению Футбольной федерации Узбекистана, хорезмский клуб сохранил место в Высшей лиге.

Статистика выступлений

Чемпионаты СССР

Чемпионаты Узбекистана

Кубок Узбекистана

Достижения 
  Победитель Первой лиги (2 раза): 1995, 2008.
  2-й призёр Первой лиги: 2005.
  Обладатель Кубка ПФЛ Узбекистана: 2010.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футбольные клубы Хорезмской области